Plaatsen
Alberti (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Alberti (partido), een departement ("partido") in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Manuel Alberti (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Personen
Innocenzio Alberti, een Italiaanse componist
Leon Battista Alberti, een Italiaanse kunstenaar uit de 15de eeuw
 Maria Boschetti-Alberti (1879-1951), een Zwitserse pedagoge en lerares
Willeke Alberti, een Nederlandse zangeres en actrice
Willy Alberti, een Nederlandse zanger